Lee Jae-sung puede referirse a varias personas:

 Jack Price (1918-2013), futbolista británico.
 Jack Price (1992-), futbolista británico.